Бёрс (, ) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:
  (род. 1952) — американская актриса.
 Бёрс, Джанель (род. 1979) — американская баскетболистка.
 Бёрс, Джессика (род. 1980) — немецкая телеведущая, актриса и поп-певица.
  (род. 1984) — американский футболист.

См. также 
 Берс